Skøyenåsen Skole, een school in Oslo
Skøyenåsen (metrostation), een station van de metro van Oslo